Мерино, або Меріно — власна і загальна назви.

Історія 
 Мерино / Меріно  — голова меринії в Іспанії.

Топоніми

Мерино (Колорадо)

Особи 
Мерино / Меріно — прізвище іспанського походження.
 Мікель Меріно — іспанський футболіст.
 Сабін Меріно — іспанський футболіст.
 Мануель Меріно — перуанський політик.
 Дельфіна Меріно — аргентинська хокеїстка.